Евгений Викторович Зо́тиков  (9 декабря (21 декабря) 1852, Москва — 8 декабря (21 декабря) 1913, Москва) — Коллежский секретарь, инженер-механик, инженер путей сообщения, личный почетный гражданин.

Происхождение 
Принадлежит к известному в Елабуге (до 1780 г. — село Трехсвятское) Вятского края роду Зотиковых.

По преданию после взятия Казани (1552 г.) царь Иван IV послал в край, где ныне расположен город Елабуга, священника Зотика и несколько десятков воинов для изыскания удобных для заселения русскими земель. Прибыв в эти места, Зотик заложил двухпредельную церковь в честь Ильи Пророка и Покрова. Узнав об этом, Иван Грозный пожертвовал две иконы — «Святого Покрова» и «Трёх святителей»: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. На иконе «Трёх святителей» была надпись: «Ивана Васильевича» 1570 г., и, очевидно, в честь неё село было названо Трёхсвятское.

Согласно рукописной книге фонда Вятской духовной консистории за 1908 г., «Царь Иоанн Грозный <…> после завоевания Казани (1552 г.), плывя по реке Каме, заболел и остановился в местности, где ныне г. Елабуга. По выздоровлении, желая ознаменовать место временного пребывания своего, заложил тут церковь в честь Покрова Богоматери с двумя приделами в честь Святого пророка Ильи и в честь Трех Святителей». Первым настоятелем церкви был Зотик — походный священник армии Ивана Грозного.

И. В. Шишкин, отец русского художника-живописца И. И. Шишкина в своём дневнике пишет: «Родитель мой, Василий Афанасьевич, был женат на [Авдотье Афанасьевне Зотиковой (1763—1841)] дочери коллежского секретаря Афанасия Ивановича Зотикова, <…>, чей род ведется от попа Зотика, которому царь Иван Васильевич Грозный после взятия Казани прислал в дар икону трёх святителей в девятиглавом киоте, эта икона и киот в Покровской церкви и по сие время находится. Он занимал должность повытчика духовного правления, но управлял по своему уму не только всем духовным правлением, попами и протопопами, но и гражданские чиновники от него много зависели, на которых он тоже имел большое влияние, и к тому же был искусный мастер по многим предметам».

Биография 
Евгений Викторович Зотиков родился в Москве, 9 (21) декабря 1852 года, в семье титулярного советника Виктора Васильевича Зотикова (1823—н.д.)   и Анастасии Петровны Зотиковой (урожд. Никольской) (1828—1908) .

Старший брат Виктор Викторович Зотиков — инженер-механик, в 1909—1917 г.г. директор Раменской бумаго—прядильной и ткацкой фабрики Промышленного и Торгового товарищества «П. Малютина сыновья».
Сестры — Маргарита Викторовна Каринская (урожд. Зотикова), жена Заслуженного ординарного профессора Санкт-Петербургской Духовной академии по кафедре истории философии, доктора философии, статского советника М. И. Каринского и Людмила Викторовна Зотикова.

В 1873 г. Е. В. Зотиков окончил механическое отделение Императорского Московского технического училища (ИМТУ) со званием инженер-механика, работал на Московско-Курской и Московско-Казанской железных дорогах, занимался проектированием и постройкой железнодорожных мостов, опубликовал ряд исследований по теории мостовых ферм. 

31.07.1898г. по докладу министра путей сообщения Е. В. Зотикову присвоено звание инженера путей сообщения.
С 16.09.1899г. определен на службу в Министерство путей сообщения с увольнением на три года в общество Московско—Казанской железной дороги. 14.01.1902г. приказом по гражданскому ведомству утвержден по званию инженер-механика, в чине коллежского секретаря.

Совмещал службу с преподавательской работой. С 18 сентября по 23 ноября 1881г. — доцент машиностроения ИМТУ, читал лекционный курс по сопротивлению материалов . С 1 января 1903г. был назначен экстраординарным профессором по строительному искусству Киевского политехнического института, но в Киев не поехал и 27.09.1903г. согласно прошению от должности профессора был уволен. На предложение занять профессорскую должность в Харьковском технологическом институте ответил отказом, не желая уезжать из Москвы. Причислен к Министерству путей сообщения с 1 июня 1903г.

Е. В. Зотиков скончался 8 (21) декабря 1913 года от воспаления легких, похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве; могила утрачена.

Семья 

Жена — Зотикова (урожд. Савицкая) Елизавета Аполлоновна (1858—1950), учитель, выйдя замуж, оставила работу и посвятила все своё время воспитанию четверых детей: Татьяны, Екатерины, Владимира и Виктора.

Дети Е. В. Зотикова посвятили свою жизнь науке и народному образованию: Зотикова Татьяна Евгеньевна (1881—1956) — учитель начальных классов; Зотикова Екатерина Евгеньевна (1885—1976) — окончила 1-ю Московскую женскую гимназию и физико-математический факультет Высших женских курсов, учитель математики, Заслуженный учитель школы РСФСР, награждена Орденом Ленина и Орденом «Знак Почёта»; Зотиков Владимир Евгеньевич (1887—1970) — известный ученый-текстильщик, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР; Зотиков Виктор Евгеньевич (1888—1969) — учитель физики, награждён Орденом Трудового Красного Знамени. О младшем сыне Е. В. Зотикова один из его учеников писал: «У нас преподавал физику Виктор Евгеньевич Зотиков, очень худой, очень высокий, невероятно строгий — и такой же, в сущности, добрый, как Михаил Иванович. Только доброта его пряталась еще глубже. Он учил нас немножко свысока, презирая нашу лень, и мы старались. А еще он учил нас, что по утрам человек должен идти на работу или в школу неторопливо и обдумывать свою жизнь…».

Библиография 
 Конструктор : Руководство к проектированию машин для инженер-механиков, строителей, фабрикантов и техн. и реальных училищ / Проф. Рело, дир. Королев. Пром. акад. в Берлине; С 3 тщательно обраб. и доп. изд. пер. и изд., под ред. проф. Техн. уч-ща, инж.-мех. Е. Зотиков, П. Тетерев и Н. Зимин, чл. Политехн., сост. при Моск. техн. уч-ще о-ва Москва, 1881.
 Зотиков, Е. В. Железнодорожные рельсы как балки : Сравнение стоимости рельсовых и прокат. двутавровых балок / [Соч.] Е. Зотикова, Москва : тип. Д. Жаркова, 1883. 
 Зотиков, Е. В. По поводу расчета раскосов в решетчатых и многораскосных фермах / [Е. Зотиков] [Санкт-Петербург] : тип. М-ва пут. сообщ. (А. Бенке), [1890]. 
 Зотиков, Е. В. О напряжениях от действия ветра в опорных стойках и опорных поперечинах в мостах, устраиваемых без вертикальных связей : Реф., чит. 3 дек. 1890 г. на 8 Съезде инженеров службы пути и 22 дек. в заседании Политехн. о-ва, сост. при Имп. Техн. уч-ще / [Е. Зотиков] [Санкт-Петербург] : тип. М-ва пут. сообщ. (А. Бенке), [1891].	
 Зотиков, Е. В. К вопросу об определении длины горизонтальных листов в мостовых фермах и балках : Ст. эта содержит излож. реф., чит. авт. 17 нояб. 1890 г. в заседании Политехн. о-ва, сост. при Имп. Техн. уч-ще и 3 дек. на 8 Съезде инженеров службы пути / [Е. Зотиков] [Санкт-Петербург] : тип. М-ва пут. сообщ. (А. Бенке), [1891].
 Зотиков, Е. В. Пояснительная записка и расчет верхнего строения моста пролетом 35 саж., с ездою по низу, из литого железа : С прил. исчисления веса железа / Сост. Е. Зотиков; Моск.-Казан. ж. д.[Москва] : тип. В.В. Чичерина, 1897. 
 Зотиков, Е. В. Расчет и исчисление веса верхнего строения моста пролетом 10 саж., с ездой по верху, из литого железа / Сост. Е. Зотиков; О-во Моск.-Казан. ж. д.	[Москва] : тип. В.В. Чичерина, 1897.
 Зотиков, Е. В. Пояснительная записка и расчет верхнего строения моста пролетом 20 саж., с ездою по низу, из литого железа : С прил. исчисления веса железа / Сост. Е. Зотиков; Моск.-Казан. ж. д.[Москва] : тип. В.В. Чичерина, 1897.
 Зотиков, Е. В. Пояснительная записка и расчет верхнего строения моста пролетом 40 саж., с ездой по низу, из литого железа : С прил. исчисления веса железа / Сост. Е. Зотиков, [инж.-мех. инж. пут. сообщ.]; Моск.-Казанск. ж. д. Сооружение новых линий. Москва : т-во типо-лит. В. Чичерин, 1898.	
 Зотиков, Е. В. Пояснительная записка и расчет верхнего строения моста пролетом 30 саж., с ездою по низу, из литого железа : С прил. исчисления веса железа / Сост. Е. Зотиков, Москва : т-во типо-лит. и торговли В. Чичерин, 1898.	
 Зотиков, Е. В. Пояснительная записка и расчет верхнего строения моста пролетом 25 саж., с ездою по низу, из литого железа : С прил. исчисления веса железа / Сост. Е. Зотиков, инж.-мех., инж. пут. сообщ.; Моск.-Казанск. ж. д. Москва : т-во типо-лит. В. Чичерин, 1899.	
 Зотиков, Е. В. О расчете устойчивости мостовых сооружений [Текст] / Е. Зотиков, 1900.
Зотиков, Е. В. Расчет верхнего строения моста пролетом 15 саж., с ездою по верху, из литого железа : С прил. исчисления веса железа / Сост. Е. Зотиков; Моск.-Казанск. ж. д. Москва : тип. т-ва В. Чичерин, 1900.	
 Зотиков, Е. В. Статически определимые решетчатые фермы Мертенса с несколькими пересечениями раскосов / [Соч.] Е. Зотикова, инж.-мех., инж. пут. сообщ. [Санкт-Петербург] : тип. М-ва пут. сообщ., [1902].	
 Зотиков, Е. В. По поводу расчета опорных рам в мостах с ездою по низу / Е. Зотиков [Санкт-Петербург] : тип. М-ва пут. сообщ. (т-ва И.Н. Кушнерев и К°), 1903.
 Зотиков, Е. В. К вопросу о дополнительных напряжениях в фермах с жесткими узлами / Е.В. Зотиков, инж.-мех., инж. пут. сообщ. Санкт-Петербург : тип. М-ва пут. сообщ. (т-ва И.Н. Кушнерев и К°), 1907.

Примечания

Ссылки 
 Фамильное древо Каринских—Зотиковых—Лупповых

Выпускники Императорского технического училища
Инженеры по алфавиту
Инженеры Российской империи
Строители мостов
Механики России
Похороненные на Ваганьковском кладбище, чьи могилы утрачены